Augustin Jianu – politico rumeno
 Florian Jianu – politico rumeno
 Iancu Jianu – hajduk originario dell'Oltenia